Липпинкотт () — фамилия.

 Липпинкотт, Джозеф Уортон — публицист.
 Липпинкотт, Джозеф Уортон (старший) — публицист. 
 Липпинкотт, Дональд (1893—1962) — американский легкоатлет.
 Липпинкотт, Ричард — американский участник Войны за независимость.
 Липпинкотт, Сара Джейн (в девичестве Кларк; псевдоним Грейс Гринвуд; 1823—1904) — американская писательница, поэтесса, журналистка, редактор, педагог и борец за права женщин.
 Липпинкотт, Уильям Генри (1849—1920 ) — американский художник.